Wyniki Grand Prix Europy 2002, ósmej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2002.

Były to drugie zawody o Wielką Nagrodę Europy, a pierwsze w Chorzowie.

Lista startowa 
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą: (Jarosław Hampel i Lee Richardson). Kontuzjowanych Carla Stonehewera i Grzegorza Walaska zastąpili dwóch zawodników kwalifikowanej rezerwy Peter Karlsson i Piotr Protasiewicz. W nawiasach podano numery stałe.

 (5) Leigh Adams (Australia)
 (1) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (14) Lukáš Dryml (Czechy)
 (11) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (2) Jason Crump (Australia)
 (7) Mikael Karlsson (Szwecja)
 (4) Ryan Sullivan (Australia)
 (17) Rune Holta (Norwegia)
 (12) Nicki Pedersen (Dania)
 (22) Krzysztof Cegielski (Polska)
 (8) Todd Wiltshire (Australia)
 (13) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (6) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (9) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (3) Tomasz Gollob (Polska)
 (10) Niklas Klingberg (Szwecja)
 (20) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (15) Carl Stonehewer (Wielka Brytania) (26) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (21) Sebastian Ułamek (Polska)
 (19) Grzegorz Walasek (Polska) (25) Peter Karlsson (Szwecja)
 (16) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (18) Matej Ferjan (Słowenia)
 (23) Jarosław Hampel (Polska)
 (24) Lee Richardson (Wielka Brytania)

Wyniki

Bieg po biegu 
 Klingberg, Pedersen, Richardson, Jonsson
 Cegielski, Gollob, Protasiewicz, Hampel
 Ułamek, Loram, Ferjan, Wiltshire
 P. Karlsson, Hamill, Nicholls, Smith
 Hampel, Richardson, Smith, Ferjan
 Jonsson, Nicholls, Wiltshire, Protasiewicz
 Hamill, Gollob, Ułamek, Klingberg
 Pedersen, Loram, Cegielski, P. Karlsson (d)
 Crump, Hancock, Adams, Holta
 Rickardsson, Sullivan, M. Karlsson, Dryml
 Ułamek, Nicholls, Hampel, P. Karlsson
 Cegielski, Klingberg, Richardson (d), Jonsson (u/w)
 Crump, Dryml, Hamill, Klingberg
 Nicholls, Pedersen, Adams, Sullivan
 Cegielski, M. Karlsson, Hancock, Gollob (4d)
 Holta, Rickardsson, Loram, Ułamek
 Sullivan, Hamill, Hancock, Ułamek
 Adams, Loram, Klingberg, Gollob (u)
 Richardson, Pedersen, Crump, Cegielski
 M. Karlsson, Nicholls, Holta (u/w), Dryml (u/w)
 Crump, Sullivan, Dryml, Loram
 Cegielski, Adams, Hamill, Holta
 Rickardsson, Crump, Nicholls, Adams
 M. Karlsson, Pedersen, Cegielski, Sullivan (w)
 Pedersen, Crump, M. Karlsson, Rickardsson

Opis 

Pierwszą chorzowską Wielką Nagrodę Europy wygrał Duńczyk Nicki Pedersen, dla którego było to pierwsze zwycięstwo w turnieju Grand Prix. W finale pokonał Australijczyka Jasona Crumpa i Szweda Mikaela Karlssona.

Wszyscy Polacy wystąpili od turnieju eliminacyjnego. Choć na liście startowej znajdowało się aż 5 Polaków, tylko Krzysztof Cegielski awansował do półfinału. Szóste miejsce, jakie zajął, pozostaje jego najlepszych osiągnięciem w historii jego startów w cyklu Grand Prix. Tomasz Gollob, Sebastian Ułamek i Jarosław Hampel zajęli miejsca 15-17, a Piotr Protasiewicz ostatnie. Warto odnotować, iż obsada drugiego biegu składała się wyłącznie z Polaków – co było pierwszym takim przypadkiem.

W biegu 10. ze startu najlepiej wyszedł – aktualny mistrz świata i lider cyklu GP – Szwed Tony Rickardsson. Jednak na wyjściu z pierwszego łuku postawiło mu motocykl i spadł na ostatnie miejsce. Na dystansie wyprzedzał jednak kolejnych rywali, w tym Australijczyka Ryana Sullivana, wicelidera cyklu. Rickardsson uczynił to w czasie 67,11 s, czym ustanowił nowy rekord przebudowanego toru.

Do niecodziennej sytuacji doszło w biegu 20. Najpierw motocykla nie opanował Czech Lukáš Dryml. Sędzia nie zdążył przerwać biegu, a prowadzący w biegu Norweg Rune Holta upadł. Sędzia wykluczył obu zawodników, przy czym Holta – który upadł później – został sklasyfikowany na trzecim miejscu.

Drugi półfinał (bieg 24.) zakończył się groźnie wyglądającym karambolem. Na ostatniej prostej przez nikogo nieatakowany Ryan Sullivan wjechał w jedną z dziur i wpadł w bandę. Jadący na ostatniej pozycji Krzysztof Cegielski nie miał szans ominąć motocykl Sullivana i wpadł na maszynę Australijczyka. Choć oboje zawodnicy sami opuścili tor, zostali odwiezieni do szpitala: Cegielski na prześwietlenie bolącej kostki, a Sullivan z podejrzeniem kontuzji barku. Po zawodach Cegielski, tak skomentował ten wypadek: Przeleciałem kilka metrów i mocno uderzyłem się o tor. Bardzo boli mnie noga. Mam nadzieję, że to nic poważnego. Zadrapaniami na twarzy się nie martwię (...). Mimo wszystko, to były dla mnie dobre zawody. Odniosłem największy sukces w moich dotychczasowych startach w Grand Prix.

W dniu zawodów zawodnicy zwracali uwagę na tworzące się koleiny i dziury na torze (było to po części skutki padającego tego dnia deszczu). Pomimo iż przez całe zawody ubijano i równano tor, część żużlowców miała problemy z płynną jazdą po chorzowskim owalu.

Klasyfikacja przejściowa

Bibliografia 
 Zimna Magdalena, Nowy bohater, [w:] Gazeta Pomorska z dnia 16 września 2002, s. 32.

Europa
2002
2002 w polskim sporcie
Sport w Chorzowie